Julius Korir (1960), Keniaans langeafstandsloper
 Julius Korir (1982), Keniaans langeafstandsloper